La Serie A2 è stata la terza divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 2007-2008.

Girone A

Girone B

Girone C

Collegamenti esterni
 

2007-2008